Коралиљо 1. Сексион има више значења:

 Коралиљо 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Коралиљо 1. Сексион, Нопалапа (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику